Lenzburg steht für:

 Lenzburg, Kleinstadt und Einwohnergemeinde im Zentrum des Schweizer Kantons Aargau
 Lenzburg (Illinois), Ortschaft im US-Bundesstaat Illinois
 Schloss Lenzburg, Schloss oberhalb der Altstadt von Lenzburg im Schweizer Kanton Aargau 
 Lenzburg Township, Gebietseinheit im US-Bundesstaat Illinois
 Forsthaus Lenzburg, Wohnplatz der Stadt Trebbin, Landkreis Teltow-Fläming, Brandenburg

Lenzburg ist der Namensteil folgender Personen:

 Lenzburg (Adelsgeschlecht), ein Schweizer Adelsgeschlecht
 Bernhard Emanuel von Lenzburg (1723–1795), Abt des Klosters Hauterive, Fürstbischof von Lausanne
 Heinrich von Lenzburg (1039–1051/1056), Bischof von Lausanne
 Johann Ribi von Lenzburg (auch: von Platzheim; * zwischen 1310 und 1320, † 1374), ab 1359 als Johann II. Bischof von Gurk und ab 1364 Bischof von Brixen
 Ulrich von Lenzburg (auch: Ulrich Ribi; * vor 1325, † 1355), 1331–1355 Bischof von Chur

Siehe auch:
 Lenzberg